Paxson peut désigner :
 Jim Paxson, joueur américain de basket-ball
 John Paxson, joueur américain de basket-ball
 Diana L. Paxson, écrivain américain
 Melanie Paxson, actrice américaine

Toponymes 
 Paxson, ville d'Alaska

Homonymie de patronyme